По попису становништва 1971. у СФРЈ у СР БиХ је живјело 3.746.111 становника.

СР Босна и Херцеговина састојала се из 107 општина, од којих је осам било у саставу Града Сарајева.

Национални састав по општинама 

Легенда:

Етничке карте

Види још 
 Попис становништва 1971. у СФРЈ

Литература 

 
 

Демографија Југославије
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина
1971.